

Comunas francesas 
 Savigny (Haute-Marne) — na região da Champanha-Ardenas
 Savigny (Mancha) — na região da Baixa-Normandia
 Savigny (Ródano) — na região de Ródano-Alpes

Comunas suíças
 Savigny (Suíça) - no cantão de Vaud

Pessoas 
 Jules-César Savigny (1777–1851) — zoólogo francês
 Friedrich Carl von Savigny (1779–1861) — jurista alemão

Nomes compostos

Comunas francesas 
 Savigny-le-Vieux — na região da Baixa-Normandia

Borgonha 
 Savigny-Poil-Fol
 Savigny-en-Revermont
 Savigny-en-Terre-Plaine
 Savigny-le-Sec
 Savigny-lès-Beaune
 Savigny-sous-Mâlain
 Savigny-sur-Clairis
 Savigny-sur-Grosne
 Savigny-sur-Seille

Centro 
 Savigny-en-Sancerre
 Savigny-en-Septaine
 Savigny-en-Véron
 Savigny-sur-Braye

Poitou-Charentes 
 Savigny-Lévescault
 Savigny-sous-Faye

Outras regiões 
 Savigny-le-Temple — Ilha de França
 Savigny-sur-Aisne — Champanha-Ardenas

Ver também 
 Savignya — género botânico pertencente à família Brassicaceae

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos